Laakkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Kaija Laakkonen (née en 1952), compositrice finlandaise
Risto Laakkonen (né en 1967), sauteur à ski finlandais
, actrice de télévision finlandaise
 (né en 1974), joueur finlandais de bandy

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois